Тыхта — топоним в Кемеровской области России:

 Тыхта — посёлок в Прокопьевском районе.
 Тыхта — деревня в Топкинском районе.
Реки
 Тыхта (приток Ини)
 Тыхта (приток Томи)
 Верхняя Тыхта
 Нижняя Тыхта